Loadstar — музыкальный дуэт из Бристоля.

История

Дискография

Студийные альбомы 
  —

Синглы

Примечания

Ссылки 

Музыкальные коллективы Великобритании
Музыкальные коллективы из Бристоля
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2010 году
Музыкальные дуэты